El curandero puede designar:

 a  El curandero (película de 1955) una película argentina de 1955 dirigida por Mario Soffici o
 a  Curandero, un personaje que no es médico pero al que la gente recurre para sanarse físicamente.